Hrabarenka ist der Familienname folgender Personen:

 Maksim Hrabarenka (* 1998), weißrussischer Sprinter
 Raman Hrabarenka (* 1992), weißrussischer Eishockeyspieler